Radu Șerban ist der Name folgender Personen:

* Radu Șerban (Fürst) (vor 1602–1620), Fürst der Walachei 
 Radu Șerban (Komponist) (1927–1984), rumänischer Komponist